

Sigle 

Le sigle ou acronyme AME peut signifier :
 Accords multilatéraux sur l'environnement ;
 Aide médicale d'État ;
 Aire marine éducative ;
 Agglomération montargoise et rives du Loing, une communauté d'agglomération, autour de la ville de Montargis ;
  ;
 Atelier de maintenance des équipements, voir Liste des ateliers du métro de Paris ;
 arrêté ministériel d'expulsion ;
 Alliance maçonnique européenne ;
 Alliance missionnaire évangélique.

Sciences et techniques

Armement 
 L'âme d'un canon est sa paroi interne. Elle peut être lisse, à rainures droites ou hélicoïdales, ou à cannelures.

Artisanat 
 En lutherie, l’âme désigne une pièce de bois située dans la caisse de résonance d'instruments à cordes.

Construction 
 L'âme d'un parquet est l'âme centrale d'un parquet. Pour un parquet massif, la même pièce de bois forme la surface de la lame et l'âme. Pour un contreplaqué, l'âme peut être en panneau de fibres à densité moyenne (MDF) ou dans une autre essence que la finition en surface.

Technologie 
 En électricité et en électronique, l'âme d'un câble est le conducteur métallique central enrobé d'un isolant et/ou d'une gaine en plastique.
 En mécanique et en charpente, dans les poutres (profils en I ou en H), l'âme est l'élément central qui solidarise les semelles.
 Dans un cordage moderne, l'âme est la partie centrale , résistante (par exemple en Dyneema), entourée d'une tresse mince dont la fonction est uniquement de protéger ou décorer l'âme.

Sciences humaines et sociales

Psychologie 
 L'âme est un concept de la psychologie analytique.

Religion et philosophie 
 En religion et en philosophie, l'âme désigne un principe vital ou spirituel qui anime les êtres vivants.
 De l'âme, œuvre majeure d'Aristote.

Culture et société 
 Âme est un film soviétique de Aleksandr Borodyanski et Alexandre Stefanovich, sorti en 1981.
 Âme est un duo de musiciens et compositeurs de musique électronique.
 Ame, le nom d'un des villages cachés dans le manga Naruto.

Anthroponyme

Prénom 
 Amé est un prénom du Moyen Âge, généralement tombé en désuétude mais encore présent au  dans les Vosges et au  en Suisse.

Patronyme 
 Amé est un nom de famille, dérivé du prénom.

Notes et références